

Geografia
 Mamba, settore del Ruanda
 Mambaí, è un comune di 5.199 abitanti dello stato del Goiás in Brasile.
 Mamba – circoscrizione del distretto di Chunya (Tanzania)
 Mamba – circoscrizione del distretto di Lushoto (Tanzania)
 Mamba – circoscrizione del distretto di Mlele (Tanzania)

Rettili
 Dendroaspis (Mamba), è un genere di veloce serpente arboreo africano.
 Dendroaspis angusticeps (Mamba verde), è uno dei serpenti più velenosi al mondo.
 Dendroaspis polylepis (Mamba nero), è uno dei serpenti più velenosi e pericolosi al mondo.
 Dendroaspis viridis (Mamba verde occidentale), è uno dei serpenti più velenosi al mondo.

Cinema
 'Il serpente bianco (Mamba) – film del 1930 diretto da Albert S. Rogell
 'Mamba – film del 1988 diretto da Mario Orfini